Carlota Eugenia Augusta Amalia Albertina de Suecia (Estocolmo, 24 de abril de 1830-ibidem, 23 de abril de 1889), más conocida por su nombre afrancesado Eugénie, fue princesa de Suecia y Noruega. Era la hija menor del rey Óscar I de Suecia y de la reina Josefina de Leuchtenberg. Hermana de los reyes Carlos XV y Óscar II. Fue escritora, música y compositora.

Biografía 

Como escritora, fue autora de la colección biográfica Les princesses de la Suède (Las princesas de Suecia; obra en francés de 1864, posteriormente traducida al sueco). En su obra musical destacaron obras para piano (valses, marchas), así como composiciones de cuartetos, dúos y coros con letra, algunas de las cuales serían posteriormente interpretadas como arias.

Permaneció soltera durante toda su vida, y padeció siempre de una salud bastante débil. A partir de la década de 1860, comenzó a pasar los veranos en Villa Fridhem (Hogar de la paz), su residencia en Gotland. En la isla comenzó una importante obra de altruismo, apoyando económicamente a un colegio, un orfanato y un hospital para enfermos terminales. Fundó otro hospital, para niños con enfermedades incurables, en Sundbyberg, en las afueras de Estocolmo, llamado Eugeniahemmet. Los costos fueron solventados por las joyas de la princesa.

Falleció en el Palacio Real de Estocolmo. Sus restos fueron sepultados en la Iglesia de Riddarholmen.

Obras para piano 
 Drottning Josephinas polonaise (Polonesa de la reina Josefina; 1854)
 Louisa vals (Vals de Luisa; 1858?)
 La prière (La oración; 1844)
 Sorgmarsch (Marcha triste, en memoria de la reina Luisa)
 Tullgarns-galopp (Marcha de Tullgarn; 1853)

Obras con letra 
 Farväl (Adiós). 
 Aftontankar (Pensamientos del atardecer).
 Die Glocken (Las campanas).
 Tron (Fe).
 Apostlar (Apóstoles).

Ascendencia

Referencias 
 

Compositores de música clásica de Suecia
Escritores de Suecia del siglo XIX
Nobles de Suecia del siglo XIX
Eugenia Suecia
Princesas de Noruega (casa de Bernadotte)
Músicos de Suecia del siglo XIX
Luteranos de Suecia
Nobles de Noruega del siglo XIX